Kiowa bezeichnet:

 Kiowa, einen Indianerstamm
 Bell OH-58 Kiowa, einen US-Aufklärungshubschrauber

mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kiowa (Colorado)
 Kiowa (Kansas)
 Kiowa (Oklahoma)

 Countys in den USA, siehe Kiowa County

den Personennamen von
 Amadeu Antonio Kiowa (1962–1990), angolastämmiges Opfer von Rechtsextremen

Siehe auch

 Kiowa Township